ФК Реал Сарагоса (Real Zaragoza, S.A.D.) је шпански фудбалски клуб из Сарагосе, Арагон. Клуб је основан 18. марта 1932. и домаће утакмице игра на стадиону Ла Ромареда чији капацитет је 34.596 места. Тренутно се такмичи у Другој лиги Шпаније, пошто је у сезони 2012/13. испала из Прве лиге Шпаније.

Успеси 
 Куп сајамских градова
 Победник (1) :  1963/64.
 Куп победника купова
 Победник (1) :  1994/95.
 Куп Шпаније у фудбалу
 Победник (6) :  1964/65, 1965/66, 1985/86, 1993/94, 2000/01, 2003/04.
 Суперкуп Шпаније
 Победник (1) :  2004.
 Друга лига
 Победник (1) :  1977/78.

Тренутни састав

Новији резултати 
{|class="wikitable"
|- 
! Сезона
! Дивизија
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! Куп Краља
!colspan=2|Европа
!Напомене
|-
|-
|2009/10.
|1.
|align=right |14
|align=right|38||align=right|10||align=right|11||align=right|17
|align=right|46||align=right|64||align=right|41
|1/16 финала
|||||
|-
|-
|2010/11.
|1.
|align=right |13
|align=right|38||align=right|12||align=right|9||align=right|17
|align=right|40||align=right|53||align=right|45
|1/16 финала
|||||
|-
|-
|2011/12.
|1.
|align=right |16
|align=right|38||align=right|12||align=right|7||align=right|19
|align=right|36||align=right|61||align=right|43
|1/16 финала
|||||
|-
|-
|2012/13.
|1.
|align=right |20
|align=right|38||align=right|9||align=right|7||align=right|22
|align=right|37||align=right|62||align=right|34
|Четвртфинале
||
|
|Испали из лиге
|-
|-
|2013/14.
|2.
|align=right |14
|align=right|42||align=right|13||align=right|14||align=right|15
|align=right|49||align=right|53||align=right|53
|2. коло
||
|
|
|-
|-
|2014/15.
|2.
|align=right |6
|align=right|42||align=right|15||align=right|16||align=right|11
|align=right|61||align=right|58||align=right|61
|2. коло
||
|
|
|-
|-
|2015/16.
|2.
|align=right |8
|align=right|42||align=right|17||align=right|13||align=right|12
|align=right|50||align=right|44||align=right|64
|3. коло
||
|
|
|-
|2016/17.
|2.
|align=right |16
|align=right|42||align=right|12||align=right|14||align=right|16
|align=right|50||align=right|52||align=right|50
|2. коло
||
|
|
|-
|2017/18.
|2.
|align=right |3
|align=right|42||align=right|20||align=right|11||align=right|11
|align=right|57||align=right|44||align=right|71
|1/16 финала
||
|
|
|-
|2018/19.
|2.
|align=right |15
|align=right|42||align=right|13||align=right|12||align=right|17
|align=right|49||align=right|51||align=right|51
|3. коло
||
|
|
|-
|2019/20.
|2.
|align=right |3
|align=right|42||align=right|18||align=right|11||align=right|13
|align=right|59||align=right|53||align=right|65
|Осмина финала
||
|
|
|}

 58 сезона у Ла Лиги 
 23 сезоне у Сегунда дивизији
 4 сезоне у Трећој лиги

Некадашњи играчи

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба 

Реал Сарагоса